Szikszó beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Szikszó
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szikszó
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szikszó